Panzerbataillon 33 steht für:

 Panzerbataillon 33 des österreichischen Bundesheeres, aus dem 2016 das Jägerbataillon 33 entstand
 Panzerbataillon 33 der deutschen Bundeswehr, ein Verband der Panzerlehrbrigade 9